Плугару () — румынская фамилия. 

Известные носители:

 Плугару, Алина — (род. 1987) — румынская порноактриса.
 Плугару, Эмилия — (род. 1951) — румынский поэт, драматург и прозаик.